Dandong bezeichnet:

 Dandong (丹东市), Großstadt in der chinesischen Provinz Liaoning, an der Grenze zu Nordkorea
 Dandong (Rongzhag) (丹东乡), Gemeinde im Kreis Rongzhag in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dandong (Xiangshan) (丹东街道), Straßenviertel im Kreis Xiangshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dandong (Java), Ort auf Java, Indonesien